Sanguineti ist der Familienname folgender Personen:

 Corrado Sanguineti (* 1964), italienischer Geistlicher, Bischof von Pavia
 Edoardo Sanguineti (1930–2010), italienischer Schriftsteller, Dichter, Kritiker und Übersetzer
 Giulio Sanguineti (* 1932), italienischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Brescia
 Raúl Sanguineti (1933–2000), argentinischer Schachspieler

Siehe auch:
 Sanguinetti